Nanjing, Nanking oder Nankin steht für:
 Nanjing (南京市), Hauptstadt der chinesischen Provinz Jiangsu
 Nanjing (Zhangzhou) (南靖县), Kreis der bezirksfreien Stadt Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanjing (Jingxing) (南陉乡), Gemeinde im Kreis Jingxing in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanjing (Leiyang) (南京乡), Gemeinde in der Stadt Leiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Nanjing (Chuanying) (南京街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chuanying der chinesischen Stadt Jilin
 Nanking (Film), ein Dokumentarfilm (USA 2007)
 Nanking (Textilie), leinwandartiges Gewebe
 (2078) Nanking, ein Asteroid
 Nanking-Zwerghuhn oder Nankin Bantam, eine Zwerghuhnrasse